Влади́мир Васи́льевич Горбачёв: Горбачёв, Владимир Васильевич (1926—2016) — советский и белорусский кардиолог.
 Горбачёв, Владимир Васильевич (род. 1933) — советский и российский физик.